

Geografia

Austria 
 St. Nikola an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 St. Nikola – dawna gmina

Zobacz też 
 Sankt Nikola
 St. Nikolai
 St. Nikolaus
 św. Mikołaj